Decatur megye (Alabama), egykori megye
 Decatur megye (Georgia)
 Decatur megye (Indiana)
 Decatur megye (Iowa)
 Decatur megye (Kansas)
 Decatur megye (Tennessee)